Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

États-Unis 
 d'infanterie (États-Unis)

France 
35e régiment d'artillerie parachutiste
 d'infanterie (France)
 d'infanterie légère
 d'infanterie de ligne
 d'infanterie territoriale
 d'infanterie coloniale

35e régiment de marche
35e régiment de tirailleurs algériens

Homonymie d'unités militaires